Qanûn, een snaarinstrument
 een code bij bloedwraak
 Kanun (Albanië), boek dat werd gehanteerd in Albanië